Новогеоргиевский — посёлок в составе Сурьянинского сельского поселения Болховского района Орловской области. Население  человек (), 17 человек (к 2018 г.).

История

География 
Посёлок расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на севере Орловской области, в пригороде города Болхова, у р. Нугрь.

 Географическое положение
в 8 км. — административный центр поселения деревня Сурьянино, в 3 км. — административный центр района город Болхов
Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

 Возрастной состав
По данным администрации Сурьянинского сельского поселения, опубликованным в 2017—2018 гг., в посёлке в 9 дворах проживают 17 жителей, до 7 лет — 1 чел., от 7 до 18 лет −2 чел, от 18 до 30 лет — 2 чел., от 30 до 50 лет — 5 чел., от 50 до 60 лет — 1 чел., старше 60 лет — 6 чел.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % от общей численности населения в 16 жителей

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Населённые пункты Болховского района